Le qualificazioni del singolare  del BMW Open 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo BMW Open 2000 prevedevano 32 partecipanti, di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Arnaud Di Pasquale (Qualificato)
 Bohdan Ulihrach (Qualificato)
 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)
 Federico Browne (ultimo turno)

 Cyril Saulnier (primo turno)
 Gastón Etlis (Qualificato)
 Raemon Sluiter (secondo turno)
 Jean-René Lisnard (secondo turno)

Qualificati 

 Arnaud Di Pasquale
 Bohdan Ulihrach

 Filip Dewulf
 Gastón Etlis

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 2000
ATP Tour 2000